Мордыяха () — упразднённое в 2010 году село Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа России.

История 
Образовано в 1931 году как фактория.

В 2010 году, в связи с реформированием , село Мордыяха упразднёно (вместе с посёлками Дровяной и Сабетта, сёлами Моррасале и Таркосале, деревней Усть-Юрибей)

Население 
В 2001 население составляло  128 человек. Население в 2006 составляло 102 человек. Население в 2007 составляло 77. Население в 2009 составляло 11 человек. Население в 2010 составляло 0 человек.

География 
Расположен на побережье Карского моря, в устье одноимённой реки (на картах Муртыяха)

Расстояние до районного центра: Яр-Сале: 414 км.

Расстояние до областного центра: Салехард 428 км.

Ближайший населенный пункт — Бованенково, 43 км.

Ссылки

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ямальского района
Населённые пункты, упразднённые в 2010 году